

Persone
 Ann Jansson (1958) – ex marciatrice svedese
 Börje Jansson (1942) – ex pilota motociclistico svedese
 Eugène Jansson (1862-1915) – pittore svedese
 Erik Jansson (1907-1993) – ciclista su strada svedese
 Folke Jansson (1897-1975) – triplista svedese
 Gunnar Jansson (1907–...) – calciatore svedese, di ruolo attaccante
 Gustaf Jansson (1922-2012) – maratoneta svedese
 Helena Jansson (1985) – orientista svedese
 Herold Jansson (1899-1965) – ginnasta danese
 Jan Jansson (1968) – ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Jesper Jansson (1971) – ex calciatore svedese, di ruolo difensore
 Johan Jansson, noto anche come John Jansson, (1892-1943) – tuffatore svedese
 Monika Jansson (...) – giocatrice di curling svedese
 Oscar Jansson (1990) – calciatore svedese, di ruolo portiere 
 Pontus Jansson (1991) – calciatore svedese, di ruolo difensore
 Rune Jansson (1932) – ex lottatore svedese, specializzato nella lotta greco-romana
 Tove Jansson (1914-2001) – scrittrice e pittrice finlandese di lingua svedese
 Ulrik Jansson (1968) – ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista

Altro
 Janssons frestelse – piatto tradizionale della cucina svedese